Уи́ллиам Ламбе́рти (ит. Uilliam Lamberti, род. 11 февраля 1971 года, Таннхаузен, Германия) — российский ресторатор, предприниматель, телеведущий, бренд-шеф. C 1990 года в партнёрстве с различными рестораторами и инвесторами создал более 10 ресторанных проектов, среди них рестораны Uilliam’s, Ugolek, Nofar, Salumeria.

Семья 
Родился 11 февраля 1971 года в немецком городе Таннхаузен. В это время его родители временно работали в Германии, потом вернулись в Италию. Мать родом из Сицилии, работала социальным работником с детьми с особенностями развития.

Отец работал в полиции, затем в налоговой инспекции. Впоследствии ушел работать на военном корабле.

Младший брат, разница в возрасте составляет 1,5 года, работает в крупной компании в продовольственной сфере.

Образование и карьера

Образование 
С 1986 по 1990 учился в Институте Отельного Бизнеса и Гостеприимства в Италии (Istituto Professionale Alberghiero, «A. Panzini» Senigallia (AN) Italy)

Карьера 
В 1990 году начал свою кулинарную карьеру в Novotel Milano Est (Милан), где проработал 12 лет. После нескольких лет сезонной работы на кухнях Италии в 1994 устроился в первый в своей карьере ресторан с 3 звездами Мишлен — «L’Albereta» с шеф-поваром Гуальтеро Маркези Эрбуско, и позже в том же году — в Grand Hotel «Quisisana» (3 звезды Мишлен, Неаполь). С 1994 по 1996 год работал в ресторанах Enoteca Pinchiorri у шефа Анние Феольд (Флоренция, 3 звезды Мишлен), Lucas Carton (3 звезды Мишлен) — Алена Сендеранса, Halkin (1 звезда Мишлен) — Стефано Каваллини (первый итальянский ресторан в Лондоне, получивший звезду Мишлен). С 1998 по 1999 работал в Великобритании, в ресторане «TECA» в Лондоне. В 2002 начал работу над собственным рестораном «Casa Bianca» в Италии.

Работа в России 
В 1996 году Уиллиам переехал в Москву и начал работать в ресторане El Dorado у Гуалтьеро Маркези, обладающего тремя звездами Мишлен. Занимался консалтингом в Эль Дорадо. В начале 2000-х начал работу с Аркадием Новиковым: открывал ресторан «Пирамида» в качестве шеф-повара, а также ставил кухню в ресторане Гранд-Опера". В 2004 году в ресторане «Бисквит» принимал Алена Дюкасса (3 звезды Мишлен), который приехал в Москву на гастроли, чтобы представить кухню «Spoon». В том же году Уиллиам занимает должность шеф-повара в ресторане «Галерея», где в дальнейшем он принимал Чарли Троттера (2 звезды Мишлен), шеф-повара из США, а также Пьера Ганиера (3 звезды Мишлен) — из Франции. Также в 2004 году Ламберти в роли шефа-консультанта ставил кухню в гастрономическом бутике «Fauchon» в Москве. В 2006 году открыл проект по здоровому питанию «Justforyou», в котором выступил в качестве шеф-повара. С 2008 по 2010гг. занимал должность бренд-шефа «Азбуки вкуса». С 2009 года является также бренд-шефом в ресторанах Ginza Project.

Ресторанные проекты

2011—2013 
В июне 2011 года Уиллиам Ламберти совместно с холдингом Ginza Project открывает свой первый московский ресторан Uilliam’s, в котором до настоящего времени является совладельцем.

С 2012 года Уиллиам Ламберти начинает сотрудничество с парком развлечений Космик. В этом пространстве запускается ресторан Mammina, в 2013 — Grano. В 2015 открывается ресторан Isola. В 2013 году в партнерстве с шеф-поваром Гленом Баллисом открывает Zupperia. В ноябре открывает ресторан Honest U.L. в бутике Aizel (просуществовал до 2015 года). В декабре 2013 года открывает свои двери Ugolek, где Уиллиам Ламберти выступил как ресторатор и партнер заведения, а также как бренд-шеф.

2014—2015 
В марте 2014 года Уиллиам Ламберти, Глен Баллис и Александр Оганезов открывают третий совместный проект — гастропаб GlenUill.

В декабре 2014 года открывается ресторан Pinch, где Уиллиам также является партнером и бренд-шефом. Проект обладает уникальной концепцией «новая бистрономика».

В декабре 2015 года Уиллиам совместно с Бруно Марино открывает кошерный ресторан AVIV при Еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка».

2016 
В феврале 2016 года свои двери открывает новый ресторан «Северяне». Акцент сделан на сезонные продукты, блюда готовятся на гриле и в печах. В начале июня Уиллиам Ламберти и его команда запускают онлайн проект UillToBe с информацией о здоровье, любви к жизни и вкусной еде. В сентябре Ламберти совместно с Бруно Марино открывает первую точку ресторанов быстрого питания Porketteria ZIZO.

2017 
В марте 2017 года Уиллиам Ламберти совместно с Владимиром Давиди представляет итальянский ресторан Salumeria.

В апреле Уиллиам Ламберти в партнерстве с Аркадием Новиковым отрывает ресторан марокканской кухни Nofar на территории Бадаевского завода.

В июле вместе с Бруно Марино запускают на Патриарших прудах магазин-кулинарию кошерной еды AVIV Express. Все блюда готовятся в ресторане AVIV при Еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка».

2018 
12 апреля Уиллиам Ламберти открыл ресторан средиземноморской кухни Montifiori. Партнерами по проекту стали — Давид Эльмакайс и Йосеф Шитри — владельцы ресторана David &Yosef, Downtown в Тель-Авиве, расположенного на углу улицы Монтефиори.

4 мая Уиллиам Ламберти открывает французское бистро на Патриарших CocoLambert.

2019

На первом этаже пятизвездочного отеля Ritz-Carlton Москва открыл ресторан Sartoria Lamberti, уникальная концепция которого впервые объединила еду и моду. Гастрономическое ателье — оригинальный формат, где итальянские повара и итальянские модельеры демонстрируют свой безупречный вкус.

2022

В феврале 2022 года на Большой Никитской, 58 был открыт ресторан-ретроспектива Lumicino, летом начнется новая история Уиллиама Ламберти – практически окончена стройка wow – концепта HISTORIA, посвященного гастропутешествиям сквозь цивилизации и эпохи.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает 4 детей. Жена — Ольга Ламберти.

Телевизионные проекты 
В 2014 году принял участие в программе «История российской кухни» на Первом канале.

Снялся в фильме «Кухня. Последняя битва», который вышел в 2017 году.

Принял участие в шоу «Кондитер» как третий член жюри в 15 выпуске 5 сезона на телеканале Пятница.

Книги 
В 2005 году состоялась презентация книги "Uilliam Lamberti Café «Galleria». В книге рассказывается о кухне ресторана и стиле жизни «Галереи», а также приведены популярные рецепты.

Патенты 
Работая в ресторане «Галерея», Уиллиам Ламберти познакомился с Андреем Ивановичем Нестеровым, который представил его профессору Московского государственного университета пищевых производств Дубцову Георгию Георгиевичу. В 2007 они совместно запатентовали технологию пастеризации продуктов вакуумным путем.

Список ресторанов 
{| class="wikitable mw-collapsible"
|-
! Название !! Дата открытия
|-
| Ресторан Uilliam’s || июнь 2011
|-
| Ресторан Mammina || сентябрь 2012
|-
| Ресторан GRANO || июнь 2013
|-
| Ресторан Ugolek || декабрь 2013
|-
| Ресторан Zupperia || 2013
|-
| Ресторан Honest U.L. || 2013
|-
| Гастропаб GlenUill || март 2014
|-
| Ресторан Pinch || декабрь 2014
|-
| Ресторан ISOLA || январь 2015
|-
| Кошерный ресторан AVIV || декабрь 2015
|-
| Ресторан Северяне|| февраль 2016
|-
| Ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO || сентябрь 2016
|-
| Ресторан итальянской кухни Salumeria || март 2017
|-
| Ресторан марокканской кухни Nofar || апрель 2017
|-
| Магазин-кулинария кошерной еды AVIV Ex
press
| июль 2017
|

Примечания

Ссылки 

 https://shape.ru/radosti-zhizni/transformatsiya/3992-uilliam-lamberti-bez-vystroennoj-sistemy-pokhudet-ne-poluchitsya 
 https://instyle.ru/lifestyle/food/uilliam-lamberti-dlya-menya-rok-zvezda-tot-chelovek-kotoryy-sposoben-podarit-ne-prosto-krasivoe-blyu 
 https://daily.afisha.ru/eating/19571-panettone-ili-kolomba-chto-deystvitelno-edyat-na-pashu-v-italii 
 https://snob.ru/entry/205752/ 
 https://www.m24.ru/shows1/150/286886 
 https://bestchefs.ru/experts 

Рестораторы России
Рестораторы XX века
Рестораторы XXI века